Altin bzw. Altın ist der Familienname folgender Personen:

 Erhan Altın (* 1956), türkischer Fußballspieler und -trainer
 Eser Altın (* 1980), türkischer Fußballtorhüter
 Hüseyin Altin (* 1944), deutscher bildender Künstler
 Josef Altin (* 1983), britischer Schauspieler
 Salih Altın (* 1987), deutscher Fußballspieler
 Volkan Altın (* 1986), deutsch-türkischer Fußballspieler

AlTiN steht als Abkürzung für:
 Titanaluminiumnitride

Siehe auch:
 Altun
 Altyn

Abkürzung